Khalilzadeh ist der Familienname folgender Personen:

 Mahmood Khalilzadeh (* 1964), Imam und Leiter des Zentrums der Islamischen Kultur e. V. in Frankfurt am Main
 Shoja Khalilzadeh (* 1989), iranischer Fußballspieler